Ямбол:

 Ямбол — город в Болгарии.
 Ямбол — община в Болгарии. Входит в состав Ямболской области.